Вилхелм IV, војвода Баварске (Минхен, 13. новембар 1493 - Минхен, 7. март 1550) је био војвода Баварске из династије Вителсбах. Био је син баварског војводе Алберта IV и Кунигунде од Аустрије.

Породично стабло 

Рођени 1493.
Умрли 1550.
Династија Вителсбах
Војводе Баварске